Bonita Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bonita Lake (Florida)
 Bonita Lake (Kalifornien)
 Bonita Lake (Minnesota)